Сукин, Александр:
 Сукин, Александр Тимофеевич (1887—1938) — генерал-майор, командир Оренбургского 11-го казачьего полка (1918—1920).
 Сукин, Александр Яковлевич (1764—1837) — генерал, комендант Петропавловской крепости.